Nightmare — японская вижуал-кэй группа, образованная в январе 2000 года. По состоянию на 6 декабря 2015 года, группа выпустила десять студийных альбомов, четыре сборника и двадцать девять синглов. Большинство их альбомов и синглов были выпущены в трёх форматах: два с DVD-дисками и один имеющий только CD (часто с дополнительными песнями).

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Видеоальбомы

Синглы

Клипы 

 Jishou (Shounen Terrorist)
 Gianizm Tsuu (Shougai Minagoroshi)
 Believe
 Akane
 Hate
 Varuna
 Tokyo Shounen
 Tsuki no Hikari, Utsutsu no Yume
 Sekishoku
 Shian
 Jibun no Hana
 Dasei Boogie
 Яaven Loud Speeeaker
 Nazuki
 Jashin to Bara
 LivEvil
 Mary
 The World
 Alumina
 Criminal Baby
 Gianizm Shichi
 Dirty
 Moebius no Yuutsu
 Raison D’Etre
 Konoha
 Cloudy Dayz
 White Room
 The Last Show
 Lost in Blue
 Kaikou Catharsis
 Naked Love
 Mad Black Machine
 Melody
 Can you do it?
 Gianizm Shi
 Gianizm Ten
 Rem_
 Love Addict
 Vermilion.
 ByeBye
 A:Fantasia
 Romeo
 Swallowtail
 Ray of Light
 Sleeper
 Star Spangled Breaker
 mimic
 Paranoid
 Deus ex Machina
 Ugly Duck’s Will
 ASSaulter
 Owaru Sekai no Hajimari wa Kinari
 Dizzy
 I’m high roller
 Rewright
 Isolation
 Gallows
 Drastica
 TABOO
 Aizou rondo
 Blur
 Baddies
 Quints
 Rakuen
 empty.

Демозаписи и мини-альбомы

Демозаписи 
 «» (2001)
 «»
 «5 + 1 = ?» (2001)
 «» (Апрель 2001)
 «Untitled» (13 Июня, 2001)
 «» (15 Августа, 2001)
 «» (25 Декабря, 2001)

Мини-альбомы 
 
 Дата выхода: 21 Ноября, 2002
 Позиция в чарте Oricon: #113

Сборники разных исполнителей

Примечания 

Nightmare
Nightmare